Любомир Николов може да се отнася за:
 Любомир Николов (р. 1950) – български писател на научно-фантастична литература и книги-игри, преводач
 Любомир Николов (р. 1954) – български поет и журналист, емигрант в САЩ
 Любомир Николов (р. 1960) – български писател на разкази с ловно-рибарска тематика, журналист
 Любомир Николов (р. 1961) – български писател на хумористична и научно-фантастична литература